<p align="justify">Miss Terra Brasil 2009 foi a 1ª edição do concurso sob a patente Miss Terra Brasil e a 6ª edição de um concurso exclusivo para a eleição da candidata brasileira em busca do Miss Terra. Foi o 8º ano de participação do Brasil na disputa internacional. Realizado no Chevrolet Hall, em Belo Horizonte, disputaram o título da mineira Tatiane Alves vinte e sete (27) candidatas de todos os Estados do País. A disputa teve como campeã a representante do Amazonas, Larissa Ramos  com transmissão regional da Band Minas e nacional (por meio de VT) pela CNT. Entre os convidados ilustres estiveram Ramon Monzon e Lorraine Schuck, respectivamente presidente e vice-presidente do concurso de Miss Terra, vindos das Filipinas especialmente para o evento.

Resultados

Colocações

Prêmios Especiais 
Foram distribuídos os seguintes prêmios este ano:

Candidatas 
Disputaram o título este ano:

  Acre - Maria Cláudia Barreto

  Alagoas - Carolina Lima

  Amapá - Cibely Peixoto

  Amazonas - Larissa Ramos

  Bahia - Juliana Pina

  Ceará - Lillyan Di Carlly

  Distrito Federal - Vanessa Valadares

  Espírito Santo - Débora Lyra

  Goiás - Carol Kunja

  Maranhão - Fernanda Barreto

  Mato Grosso - Gilvane Paier

  Mato Grosso do Sul - Ruanna Crippa

  Minas Gerais - Tatiana Amorim

  Pará - Naiane Alves

  Paraíba - Carolina Medeiros

  Paraná - Laínne Torres

  Pernambuco - Suzan Silva

  Piauí - Marinna Lima

  Rio de Janeiro - Marceli Mantovani

  Rio Grande do Norte - Daliane Menezes

  Rio Grande do Sul - Luciana Morellato

  Rondônia - Luana Najara

  Roraima - Aline Reis

  Santa Catarina - Cássia Ippolito

  São Paulo - Fernanda Altíssimo

  Sergipe - Pollyana Leal

  Tocantins - Luana Araújo

Links Externos 
 Site do Miss Earth 

2009
Concursos de beleza de 2009 no Brasil